Athanassios Prittas (Tessalônica, 9 de Janeiro de 1979) é um futebolista profissional grego, milita no AO Kavala.

Carreira 
Prittas fez parte do elenco na Copa do Mundo de 2010, mas não atuou nenhuma partida com a malha da Seleção Grega.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Aris FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010